

Osoby 
 Donald Trump (ur. 1946) – amerykański prezydent, przedsiębiorca i polityk
 Donald Trump Jr. (ur. 1977) – amerykański przedsiębiorca, syn Donalda
 Eric Trump (ur. 1984) – amerykański przedsiębiorca, syn Donalda
 Harvey Trump (ur. 1968) – angielski krykiecista
 Ivana Trump (1949–2022) – amerykańska modelka, pierwsza żona Donalda
 Ivanka Trump (ur. 1981) – amerykańska modelka i przedsiębiorca, córka Donalda
 John G. Trump (1907–1985) – amerykański fizyk i inżynier
 Judd Trump (ur. 1989) – angielski snookerzysta
 Melania Trump (ur. 1970) – słoweńsko-amerykańska modelka, trzecia żona Donalda, pierwsza dama USA
 Peter Trump (ur. 1950) – niemiecki hokeista na trawie

Budynki 
 Trump International Hotel and Tower (Chicago)
 Trump International Hotel and Tower (Toronto)
 Trump Hotel Las Vegas
 Trump Tower (Nowy Jork)
 Trump Tower (Sunny Isles Beach)
 Trump World Tower

Inne 
 Ramat Trump
 The Trump Organization
 Trump – miasto widmo w USA, w stanie Kolorado, w hrabstwie Park